Сергей Васильевич Целых (, , Краснодарский край — , Ташлык, Молдавская ССР) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1905 году на хуторе Романовском (ныне город Кропоткин) в семье рабочего. Учился в школе № 1 им. В. Г. Белинского.

В 1922 году Сергей Целых вступил в комсомол, активно участвовал в работе комсомольской ячейки Кропоткина. В период борьбы с бандитизмом он стал бойцом частей особого назначения.

Член ВКП(б) с 1942 года. Образование неполное среднее, работал на местном предприятии.

Великая Отечественная война 
В Красной армии с августа 1942 года. В действующей армии с июля 1943 года. Свою первую награду — орден Красной Звезды — гвардии старший лейтенант Целых получил в сражении под Прохоровкой.

Заместитель командира батальона 290-го гвардейского стрелкового полка по политической части (95-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан Сергей Целых в ночь на 13 апреля 1944 года в числе первых с батальоном переправился через реку Днестр в районе сёл Ташлык и Бутор Григориопольского района Молдавии.

Батальон захватил и удерживал плацдарм, отражая контратаки противника.

16 апреля 1944 года в бою за расширение плацдарма отважный офицер-политработник пал смертью храбрых. Похоронен в селе Ташлык (ныне часть ПМР).

Из фронтовой газеты «За победу» 1944 года:

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии капитану Целых Сергею Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Память 
 Именем Героя названы улицы в городе Кропоткин и в станице Староминская Краснодарского края.
 В Кропоткине установлена мемориальная доска.
 В 2010 году в селе Ташлык и городе Григориополь (ПМР) в торжественной обстановке были открыты бюсты героев Советского Союза, отлитые при участии Министерства внутренних дел ПМР, в том числе бюст Целых С. В.
 13 сентября 2012 года в рамках краевой акции «75-летию края - 75 славных имен» МБОУ СОШ № 1 города Кропоткин Краснодарского края присвоено имя героя Советского Союза Сергея Васильевича Целых.
 В 2017 году во дворе МБОУ СОШ № 1 города Кропоткин был установлен памятник С. В. Целых.

Награды 
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 два ордена Отечественной войны II степени;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Литература 
 Целых Сергей Васильевич // Золотая Слава Кубани: краткий биографический справочник о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных кавалерах ордена Славы. — Краснодар, 2003. — С. 109.

Ссылки 
 
 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Целых Сергея Васильевича
 Их имена увековечены в названиях улиц
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Ташлыке